Абдрашев — казахская фамилия.

Известные носители 
 Абдрашев, Жараскан (1948—2001) — писатель, поэт, журналист, критик и переводчик.
 Абдрашев, Рустем Жарасканович (род. 1970) — казахский режиссёр, сценарист и художник-постановщик.
 Абдрашев, Толепберген Абдрашевич (1948—2007) — казахский дирижёр.

См. также 
 Абдрашитов
 Абдряшев